José Miguel Domínguez Aranda (Sevilla, 28 de gener de 1998 és un futbolista professional andalús que juga com a porter,que ha destacat en les categories inferiors del Real Betis Balompie defensant sempre la seva titularitat. Actualment juga pel CD Gerena 3ª RFEF, provinent del Gerena.

Enllaços externs 
 
 

Futbolistes del Club Lleida Esportiu
Futbolistes sevillans